Kolimbiné bezeichnet:

 Kolimbiné (Fluss) (Colombiné), Nebenfluss des Senegal in Mali
 Kolimbiné (Mali), Ort in Mali